Bunodera — род паразитических плоских червей из семейства Allocreadiidae. Представители рода заражают пресноводных рыб из семейств окуневых и колюшковых, реже лососевых. Распространены на территории России, Японии и Северной Америки.

Классификация 
В составе рода выделяют два вида:
 
 

Трематоды